Krško může být:

 Krško – slovinské město
 Občina Krško – slovinská občina v Posávském regionu
 Jaderná elektrárna Krško – elektrárna ve vesnici Vrbina na předměstí města Krško
 NK Krško – slovinský fotbalový klub

příjmení
 Miloš Krško (* 1979) – slovenský fotbalista

podobné
 Krška – příjmení